Марчел Рошка (, р. 18 октября 1943) — румынский стрелок, призёр Олимпийских игр.

Родился в 1943 году в Бухаресте. В 1964 году принял участие в Олимпийских играх в Токио, но стал лишь 6-м. В 1966 году стал серебряным призёром чемпионата мира. В 1968 году завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Мехико, в этом же году окончил Институт театра и кино «И. Л. Караджале», после чего поступил на службу в полицию. В 1970 году опять стал серебряным призёром чемпионата мира. Впоследствии стал певцом Румынской национальной оперы, а в 1984 году сбежал в ФРГ, где за свою деятельность на театральном поприще был удостоен почётного звания «Каммерзенгер».

Ссылки 
 
 Персональный сайт Марчела Рошки
 Partea a II-a a poveştii românului medaliat cu argint olimpic la tir şi ajuns interpret de Operă: "Băi Roşca, cine eşti tu să crezi în Dumnezeu?"

Стрелки Румынии
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1964 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1968 года
Выпускники института имени Караджале
Беглецы из Румынии